Список коллекционных карточных игр — представляет собой список настольных и компьютерных игр, относящихся к соответствующей разновидности.

Примечания

Ссылки 

Списки компьютерных игр
Коллекционные карточные игры